Энгин Алтай (род. 15 декабря 1963 года) — турецкий политик, член республиканской народной партии.

Биография 
Родился и вырос в городе Эрфелек, расположенном в иле Синоп. Окончил университет Девятого сентября. Работал учителем. Недолгое время занимал пост заместителя мэра Эрфелека. Ушёл в отставку в 2002 году, чтобы баллотироваться в Великое национальное собрание. Был избран членом Великого национального собрания от ила Синоп. В парламенте являлся членом комиссии по правам человека и комитетов образования, молодёжи, культуры и спорта.

Входил в ЦИК республиканской народной партии. В 2013 году был избран председателем парламентской группы после отставки Эмине Тархан.

Личная жизнь 
Женат, один ребёнок. Алтай владеет английским языком.

Примечания

Ссылки 
 В Турции 644 тыс. детей не получают образования

Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXII созыва
Выпускники университета Девятого сентября
Члены Великого национального собрания Турции XXVII созыва